Spanning tree – concetto di teoria dei grafi
Spanning tree – algoritmo implementato in alcuni hardware di rete